Cogny ist der Name zweier französische Gemeinden:

 Cogny (Cher) im Département Cher
 Cogny (Rhône) im Département Rhône

Cogny ist der Familienname folgender Personen:

 René Cogny (1904–1968), französischer General